Bobr má více významů:

 bobr – rod hlodavců (plurál: bobři)
 bobr evropský
 bobr kanadský
 Bobr (přítok Odry) – řeka v České republice a v Polsku, přítok Odry
 Bobr (přítok Bereziny) – řeka v Bělorusku, přítok Bereziny
 Bobr (album) – album skupiny Děda Mládek Illegal Band (2008)
 Bobři (skupina) – česká folková hudební skupina
 Bobr (Žacléř) – část města Žacléř v okrese Trutnov
 Liaz 110.830 Bobr – popelářský vůz
 Zbyněk Bobr Horák – český hudebník, součást dua Bobr & Motýl

Externí odkazy